Чемпионат Азии по баскетболу 2017 года — 29-й розыгрыш чемпионата Азии по баскетболу, который проходил в Ливане с 8 по 20 августа. Турнир организован под эгидой ФИБА Азия и проводился на неделю ранее запланированного срока.

Первый этап отбора проходил в 2016 году в Иране, в 2017 году в ходе основного турнира, в котором принимали участие 16 команд, определился чемпион. Сборные команды Австралии и Новой Зеландии также принимали участие в турнире.

16 сборных, прошедших отбор на Чемпионат Азии 2017 года, также получили право выступать в квалификационном раунде Чемпионата мира по баскетболу 2019 года в рамках групп ФИБА Азия и ФИБА Океания. В финале сборная Австралии победила Иран со счётом 79–56 и завоевала первый титул Третье место завоевала сборная Южной Кореи, которая победила Новую Зеландию 80–71..

Отборочный турнир

Формат 
Формат турнира 2017 года будет несколько отличаться от привычного, принятого в 2009 году. По-прежнему, остается предварительный раунд, организованный по принципу раунд-робин в четырёх группах по четыре сборные. После него сразу начинается турнир на выбывание. В финальном раунде команды, занявшие вторые и третьи места в группах, играют за попадание в четвертьфинал и последующие стадии, в то время как победитель каждой группы автоматически попадает в финальную стадию розыгрыша.

Жеребьёвка 
Официальная жеребьёвка проходила 30 мая 2017 года в Le Royal Hotel Dbayeh. В официальной церемонии принимали участие представители Китая, Южной Кореи, Тайваня и Японии.

Предварительный раунд

Группа А 

|}

Группа В 

|}

Группа С 

|}

Группа D 

|}

Плей-офф

Финальный раунд

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Матч за 3-е место

Финал

Маркетинг 
30 мая 2017 года появился официальный талисман и логотип соревнований. Логотип стал стилизацией под флаг Ливана, с изображением красных хлопающих крыльев феникса. Красные полосы и формат логотипа должны напоминать баскетбольный мяч. Талисманом был выбран лисёнок Окс (Ox the Fox): быстрый, проворный и умный как и любой игрок в баскетбол.

Итоговое положение команд

Примечания

Ссылки 
 Official website

2017
2017 год в баскетболе
Международные спортивные соревнования в Бейруте
баскетбол
Август 2017 года
2017 год в Ливане